
Termin Y ima više značenja.
 Y (slovo latinice)
 Y hromozom